Vila Garcia (Amarante), een plaats in de Portugese gemeente Amarante
 Vila Garcia (Guarda), een plaats in de Portugese gemeente Guarda
 Vila Garcia (Trancoso), een plaats in de Portugese gemeente Trancoso